Básico puede referirse a:
Básico, un álbum de Alejandro Sanz.
Básico, un álbum de Revólver
Un compuesto químico básico.
básico, dícese de la persona que trabaja en básico homes y que entiende los edificios como organismos vivos que determinan la vida de quienes los habitan.